Loubaresse (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Loubaresse (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy